Миранда Джейн Ричардсън () е английска актриса.

Биография 
Миранда Ричардсън е родена в град Саутпорт, Ланкашър. Тя е втора дъщеря на домакинята Мериън Джорджин Таунсенд и Уилям Алън Ричардсън, маркетинг ръководител. Семейството на Миранда принадлежи към средната класа. От ранна възраст тя демонстрира артистичен талант. Първоначално иска да учи за ветеринарен лекар.

Ричардсън живее в Западен Лондон с две котки Отис и Уолдо и кучетата Лив и Иво. Тя обича дя рисува, ходене, градинарство, мода, лов със соколи и музика.

Филмография

Кино

Телевизия

Източници

Външни препратки 

 
 

Английски актриси
Носители на Златен глобус
Носители на награда BAFTA
Ланкашър